Појам Забел може да се односи на:
 Забел (земљиште), омеђени део земљишта
 Забел (Трн), насеље у општини Трн, Бугарска
 Забел или Изабела, краљица Јерменије